Замошье 2 — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Замошье 2 — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Замошье 2 — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Замошье 2 — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.